Quadrat steht für:

 Quadrat, eine geometrische Figur mit vier gleich langen Seiten und rechten Winkeln
 Quadrat (Mathematik), die Multiplikation einer Zahl, einer Variable oder eines Terms mit sich selbst
 in der Heraldik die entsprechende Figur, siehe Viereck (Heraldik)
 in der Astrologie der 90°-Winkelabstand zwischen zwei Planeten, siehe Aspekt (Astrologie) #Quadrat
 Quadrat (Druck), im Druckwesen ein längeres Stück Blei zum Auffüllen von Zeilen im Schriftsatz
 Quadrat (Ökologie), in der Feldforschung ein Metall- oder Kunststoffrahmen zum Einsammeln von Proben
 ein einfaches Patiencespiel, siehe Das Quadrat

Quadrat heißen:
 Mannheimer Quadrate, die in rechtwinkligen Häuserblöcken angelegte Innenstadt Mannheims
 Quadrat Bottrop, ein Museum für Kunst und Ur- und Ortsgeschichte

Siehe auch:
 Quader (Begriffsklärung)
 Quadrata
 Quadratus
 Quadratur (Begriffsklärung)
 Logisches Quadrat
 Magisches Quadrat
 Quadrath
 Kvadrat